Інтуїція
 Інтуїція (фільм)